Esta é uma lista de Futebolistas do Sporting Clube da Covilhã.

Por temporada

Plantel 2016-2017

Plantel 2017-2018

Futebolistas do Sporting Clube da Covilhã